Kamille steht für:

 Echte Kamille (Matricaria chamomilla), Pflanzenart in der Familie der Korbblütler
 Kamillen (Matricaria), Pflanzengattung mit etwa sieben Arten in der Familie der Korbblütler